Plusieurs classes de navires portent le nom de classe Bay :
la , une classe de 26 frégates construites pour la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale ;
la , une classe de dragueurs de mines construits pour la Marine royale canadienne dans les années 1950 ;
la , une classe de chasseurs de mines construits pour la Royal Australian Navy dans les années 1980 ;
la , une classe de patrouilleurs en service construits pour les douanes australiennes à la fin des années 1990 ;
la , une classe de Landing Ship Dock en service dans la Royal Fleet Auxiliary depuis les années 2000.